Адровац је насеље у Србији у општини Рача у Шумадијском округу. Према попису из 2011. било је 294 становника.

Демографија 
У насељу Адровац живи 222 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 42,6 година (38,4 код мушкараца и 46,5 код жена). У насељу има 94 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,86.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Рачи
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији